IFS eller Ifs kan hentyde til flere artikler:
 Ifs – en by i Frankrig
 Irish Free State – den irske fristat (1922-37)
 Ikast Forenede Sportsklubber – en idrætsforening i Ikast
 IFS World - svensk softwarefabrikant